Appianesi – abitanti di Appiano Gentile
Appianesi – abitanti di Appiano sulla Strada del Vino